ANKRD17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 603 амінокислот, а молекулярна маса — 274 258.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, взаємодія хазяїн-вірус, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки